Carl Erxleben ist der Name folgender Personen:

* Carl Erxleben (Politiker, 1814) (1814–1884), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker (DHP)
 Carl Erxleben (Politiker, 1815) (1815–1882), deutscher Verwaltungsbeamter, Landdrost und Politiker